Moderbach ist ein Gewässername:

 Moderbach oder Mutterbach, linker Zufluss der Albe im Gemeindegebiet von Sarralbe, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Moderbach (Braunlauf), linker Zufluss der Braunlauf (zur Our) bei Neubrück, Stadtgemeinde Sankt Vith, Provinz Lüttich, Belgien
 Moderbach (Nördliche Zinsel), linker Oberlauf der Nördlichen Zinsel (zur Moder) bis Schweighouse-sur-Moder, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Moderbach (Olef), rechter Zufluss der Olef in der Oleftalsperre vor Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Moderbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Arzberg, Markt Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Moderbach (Rotbach), linker Oberlauf des Rotbachs (zum Lassingbach, zur Salza) bis oberhalb der Gindelsteinbrücke vor Rothwald-Langnau, Markt Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 

Siehe auch:
 Modenbach
 Moder (Fluss)